«70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — серия памятных монет, выпущенных Центральным банком Российской Федерации в 2015 году к 70-летию окончания Великой Отечественной войны.

Выпуск, тираж, обращение 
29 августа 2014 года в обращение были выпущены памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 5 рублей «Битва под Москвой», «Сталинградская битва», «Битва за Кавказ»); 29 сентября — «Курская битва», «Битва за Днепр», «Днепровско-Карпатская операция»; 9 октября — «Битва за Ленинград», «Белорусская операция», «Львовско-Сандомирская операция», «Ясско-Кишинёвская операция»; 25 ноября — «Прибалтийская операция», «Операции по освобождению Карелии и Заполярья (Свирско-Петрозаводская и Петсамо-Киркенесская операции)», «Будапештская операция», «Висло-Одерская операция»; 26 декабря — «Восточно-Прусская операция», «Венская операция», «Берлинская операция», «Пражская операция». Каждый вид пятирублёвых монет был выпущен по 2 миллиона штук. 26 марта 2015 года в обращение были выпущены три монеты из драгоценных металлов номиналом в 3 и 25 рублей (серебро) и 50 рублей (золото) тиражом в 5, 1 и 1,5 тысяч штук соответственно. Презентация монет прошла 30 марта в Центральном банке в Москве. 28 апреля в обращение были выпущены три монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей. Их общий тираж составил 15 миллионов штук. В подарок ветеранам было выпущено 3 миллиона памятных комплектов монет.

Все монеты, являясь предметом для коллекционирования, обязательны к приёму в качестве законных платёжных средств во все виды платежей без всяких ограничений на всей территории Российской Федерации. После выхода монет в обращение по всей стране от Астрахани до Хабаровска началась их активная перепродажа по цене в несколько раз превышающей номинал.

Монеты

Драгоценные металлы

50 рублей

25 рублей

3 рубля

Недрагоценные металлы

10 рублей

«Официальная эмблема празднования 70-летия Победы»

«Освобождение мира от фашизма»

«Окончание Второй мировой войны»

5 рублей

«Битва под Москвой»

«Сталинградская битва»

«Битва за Кавказ»

«Курская битва»

«Битва за Днепр»

«Днепровско-Карпатская операция»

«Битва за Ленинград»

«Белорусская операция»

«Львовско-Сандомирская операция»

«Ясско-Кишинёвская операция»

«Прибалтийская операция»

«Операция по освобождению Карелии и Заполярья»

«Будапештская операция»

«Висло-Одерская операция»

«Восточно-Прусская операция»

«Венская операция»

«Берлинская операция»

«Пражская операция»

Примечания

Ссылки 
 Центральный банк Российской Федерации. Официальный сайт

Литература 
 
 
 
 

Памятные монеты России
Юбилейные монеты России